Клоа́ка (от  «канал для стока нечистот»):
 Клоака — расширенная конечная часть задней кишки у некоторых позвоночных животных.
 Клоака — редко используемый синоним слова «канализация».
 Клоака — в переносном значении, какое-либо сильно грязное место (например, общественный туалет).
 Большая Клоака () — канализация под Римским форумом.